Сан-Мартин-де-Рубьялес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 19,41 км². Население — 174 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса